Die Abkürzung DFLA bedeutet:

 Digital Female Leader Award – Award für Frauen in der Digitalwirtschaft
 Democrats for Life of America – Interessengruppe der Demokratischen Partei in den Vereinigten Staaten

Abkürzung